Plaats in Indonesië
 Tanjung Sakti (Lemong), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Tanjung Sakti (Tanjung Sakti Pumi), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra